Karosi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Balint Karosi (* 1979), ungarischer Organist und Klarinettist
 Júlia Karosi (* 1982), ungarische Jazzsängerin